Трапезу́ндская митропо́лия (, ) — одна из древнейших епархий Константинопольской православной церкви с центром в городе Трапезунде.

История 
Трапезунд был основан в 756 году до н. э. от ионийскими греками из Синопа.

Епархия существовала с 325 года и первоначально была епископией, подчинённой Неокесарийской митрополии. В VIII веке стала архиепископией, а около 840 года — митрополией. В X век митрополия имела 7 подчинённых епископии, которых к ΧΙΙ веку стало 18. После этого их число постепенно сократилось до двух в XV веке — Халдийской или Канинской. В XVII веке Трапезундской митрополии подчинялась Офискатя епархия, которая была закрыта в тот же период. В XVIII веке митрополия не имела подчинённых епископий.
В период геноцида понтийских греков (1914—1922) все церкви и монастыри митрополии были поруганы и разрушены.
Оставшееся в живых православное греческое население было переселено в Грецию по соглашению об обмене населением между Турцией и Грецией.

Епископы 
 Домн (уп. 325)
Атарвий (уп. 451)
Антипатр (уп. 518)
Анфим (после 518 — 535)
Ураний (уп. 542)
Феодор (уп. 681)
Христофор (уп. 787)
Никифор (между 787 и 815)
Афанасий Демонокаталит, св. (после 343 — ок. 886)
Иоанн (нач. IX в.)
Феодор (IX — X вв.)
Василий, св. (нач. X в.)
Феодосий (X — XI вв.)
Георгий (X — XI вв.)
Константин (20-е гг. XI в.)
Иоанн (сер. XI в.)
Лев (уп. 1054)
Стефан Скилица (уп. 1126 — 1140)
Михаил (уп. 1166)
Никита (кон. XII в.)
Давид (между 1238 — 1263)
Варнава (1311 — 1329)
Григорий (1332 — 1340)
Акакий (1340 — 1351)
Нифонт Птеригионит (1351 — 19 марта 1364) 
Иосиф Лазаропул (8 октября 1364 — 12 ноября 1367)
Феодосий (13 декабря 1370 — 25 февраля 1388)
Феогност (1388 — 1390)
Феодул (уп. 16 августа 1393)
Иларион (уп. 1394)
Антоний (9 мая 1395 — 1401)
Симеон (уп. 1402)
Феодул (1403 — 1408)
Досифей (25 марта 1415 — 13 ноября 1422)
Феодосий (ок. 1436/1437)
Дорофей (уп. 1437 — 15 мая 1440)
 Парфений (марта 1798—1830)
 Константий (июль 1830 — апрель 1879)
 Григорий (Калидис) (12 мая 1879 — 22 декабря 1884)
 Григорий (Продрому) (29 декабря 1884 — 17 мая 1888)
 Филарет (Вафидис) (14 мая 1888 — 10 октября 1889)
 Гавриил (Ятрудакис) (10 октября 1889 — 23 апреля 1893)
 Константий (Карадзопулос) (29 апреля 1893 — 18 июня 1906)
 Константин (Арапоглу) (29 июня 1906 — 2 апреля 1913)
 Хрисанф (Филипидис) (26 мая 1913 — 10 февраля 1922)

Примечания 

 
Появились в 325 году